Haehn ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Haehn (1880–1957), deutscher Gärungschemiker und Brauwissenschaftler
 Walter Haehn (1918–2015), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator